Aladia era una compagnia aerea messicana.

Storia 
La compagnia fu fondata nel dicembre 2006 ed era specializzata in voli low-cost, aveva sede a Monterrey, in Nuevo León, presso l'aeroporto di Monterrey. L'attività iniziò con l'acquisto di quattro Boeing 757.
La compagnia ha cessato le sue attività di volo nel 2008 a causa della grande recessione.

Flotta
Gli aerei di proprietà della compagnia erano i seguenti
4 Boeing 757

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Compagnie aeree del passato messicane